Motu steht für:

 Motu (Volk), indigene Ethnie in Papua-Neuguinea
 Motu (Sprache), Sprache des Motu-Volkes
 Motu (Niue), nördliches Stammesgebiet von Niue
 Motu (Insel), Bezeichnung von Riffinseln in Polynesien
 Motu (Vavaʻu), Distrikt von Vavaʻu in Tonga
 MOTU (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Soft- und Hardware im Bereich Audio und Video
 Motu (Neuseeland), eine ländliche Siedlung im Gisborne District
 Motu (Zebu), eine Rinderrasse vom indischen Subkontinent

als Wortverbindung:

 Hiri Motu, Verkehrssprache in Papua-Neuguinea, basierend auf Motu
 Motu Iti (Marquesas), Insel in der Inselgruppe Marquesas
 Motu One (Gesellschaftsinseln), Insel in der Inselgruppe Gesellschaftsinseln
 Motu One (Marquesas), Insel in der Inselgruppe Marquesas
 Motu proprio, päpstliches Schreiben

MOTU steht als Abkürzung für:
 molecular operational taxonomic unit

MotU steht als Abkürzung für:
 Masters of the Universe, eine Aktionfigurreihe der Firma Mattel